Джозеф МакЭлдерри (; род. 16 июня 1991, Саут-Шилдс, Тайн-энд-Уир, Англия) — британский поп-певец, номинант на BRIT Awards.

Биография

Ранние годы 

Джо родился 16 июня 1991 года в Саут-Шилдсе, графство Тайн-энд-Уир, Англия. Он — единственный ребёнок в семье Джима МакЭлдерри и Эйлин Джойс, которые развелись, когда Джо был ещё маленьким. Он посещал колледж Ньюкасла, где изучал искусство.

Карьера 
В 2009 году Джо стал победителем шестого сезона музыкального конкурса ITV «X-factor» и подписал контракт с продюсерским центром Саймона Коуэлла «Syco». Его дебютный сингл «The Climb» достиг первого места в британских и ирландских чартах. В 2011 году Джо участвовал в музыкальном телепроекте «Popstar to Operastar», в котором одержал победу.

Личная жизнь 
МакЭлдерри — открытый гей. Он совершил каминг-аут летом 2010 года, подтвердив ходившие ранее слухи о своей гомосексуальности.

Дискография 
  — 
  — 
  — 
  — 
  —

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джо МакЭлдерри
 Сайт проекта «X-factor»
 Джо МакЭлдерри на Internet Movie Database
 Канал Джо МакЭлдерри на YouTube

Участники шоу талантов
Исполнители Sony BMG